Hartmannsberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hartmannsberg (Bad Endorf), Weiler von Markt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hartmannsberg (Kollnburg), Einöde der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Hartmannsberg (Obergünzburg), Weiler des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hartmannsberg (Wittibreut), Weiler der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Sonstiges:
 Schloss Hartmannsberg, Wasserburg bei Hartmannsberg, Markt Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hartmannsberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Flacht, Gemeinde Weissach, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hartmannberge